Суперкубок Португалії з футболу 2018 () — 40-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 серпня 2018 року між чемпіоном Португалії Порту та володарем кубка Португалії клубом Авеш.

Матч

Деталі

Посилання
 Матч на soccerway.com

2018
Португалія
2018 у португальському спорті
Події 4 серпня
Серпень 2018